Villa Pisani – detta anche la Nazionale, sita a Stra in provincia di Venezia
 Villa Pisani – sita a Stra
 Villa Pisani – sita a Montagnana in provincia di Padova e progettata da Andrea Palladio
 Villa Pisani – sita a Lonigo in provincia di Vicenza nella frazione di Bagnolo e progettata da Andrea Palladio
 Villa Pisani – detta la Rocca, sita a Lonigo in provincia di Vicenza e progettata da Vincenzo Scamozzi
 Villa Pisani – Nani Mocenigo, Bolognesi Scalabrin, sita a Vescovana in provincia di Padova
 Villa Pisani –  sita a Monselice in provincia di Padova, attribuita ad Andrea da Valle
 Villa Pisani Dossi (Corbetta) – sita a Corbetta, in provincia di Milano, ora trasformata in museo

Pagine correlate
 Palazzo Pisani (disambigua)